Balzsay Károly
Bedák Zsolt
Bognár László
Erdei Zsolt
Erős Lajos
Gálfi András
Hídvégi György
Kalocsai Zoltán
Kincses György
Kótai Mihály
Kovács Attila
Kovács István
Nagy János
Papp László
Surman Zoltán

Ökölvívólisták